Namu La kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nam La (bergspass i Kina, Tibet, lat 29,00, long 86,90), 
 Nam La (bergspass i Kina, Tibet, lat 29,50, long 95,00), 

Robotskapade Kinaförgreningar